Nova Vas je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Kršan, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 74 stanovnika te 27 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji